Cratere Stokes – cratere lunare
Cratere Stokes – cratere su Marte